Ultravioleta (filme), com Milla Jovovich (original: Ultraviolet)
Ultraviolet (álbum de All About Eve) - de 1992
Ultraviolet/The Ballad of Paul K - canção da banda britânica McFly
Ultraviolet (Light My Way) - canção da banda de rock irlandesa U2
Ultraviolet (álbum) - álbum de 2018 da banda finlandesa de rock Poets of the Fall

Desambiguação